Стефан Едберг је освојио турнир. Борис Бекер му је предао финални меч при резултату 3:3 у првом сету.

Носиоци 

  'Стефан Едберг (победник)
  Борис Бекер (финалиста)
  Иван Лендл (треће коло)
  Пит Сампрас (треће коло)
  Андрес Гомез (друго коло)
  Емилио Санчез (четвртфинале)
  Џон Макенро (друго коло)
  Бред Гилберт (треће коло)
|
  Горан Иванишевић ''(треће коло) 
  Андреј Чесноков ''(друго коло) 
  Мајкл Ченг ''(друго коло) 
  Ги Форже ''(треће коло) 
  Гиљермо Перез-Ролдан ''(друго коло) 
  Јонас Свенсон ''(полуфинале) 
  Арон Крикстин ''(треће коло) 
  Хуан Агилера ''(друго коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1990.
Париз мастерс 1990.